Солтонский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Солтонском районе Алтайского края России.

Административный центр — село Солтон.

Население 

 Демография
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 3573 человека, в том числе 1644 мужчины и 1929 женщин.

Состав поселения 
 Берёзово (село) — 
 Караган (село) — 
 Солтон (село, административный центр) — 
 Урунск (село) — 
 Шатобал (село) —

Примечания 

Муниципальные образования Солтонского района